New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2018 (styczeń)
 New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2018 (grudzień)